Клерк (, ; от  — «клирик») — многозначный термин.

Профессия 
В англоязычных странах клерк — это служащий (конторщик, офисный работник, «белый воротничок»). В изначальном и более узком смысле — писец; служащий, исполняющий письменные работы.
См. также «синий воротничок» — технический специалист.

Слово «клерк» первоначально означало клирика, то есть лицо духовного состояния. Так как в Средние века науки и даже грамотность были распространены исключительно среди духовенства, то с течением времени клерками стали называться учёные и писцы, а затем канцеляристы и другие должностные лица, исполняющие те или иные функции по управлению юстицией, полицией и финансами. На военном корабле так назывался старший писарь.

Фамилия 
Клерк (, , , ) — фамилия в англоязычных и франкоязычных странах, а также в странах распространения нидерландского языка и африкаанс. Известные носители:
 Клерк, Александр (; 1813—1885) — французский дипломат.
 Клерк, Антуан-Маргерит (; 1774—1846) — французский генерал.
 Жак дю Клерк (; 1424—1501) — бургундский хронист и мемуарист.
 
  (1854—1932) — шотландский инженер, разработавший первый двухтактный двигатель внутреннего сгорания.
 Клерк, Жан де (; 1905—1984) — бельгийский футболист.
 Клерк, Жюльен (настоящее имя Поль-Але́н Лекле́ркль; род. 1947) — французский певец.
 Клерк, Йоханнес де (1903—1979) — южноафриканский политик, и. о. президента ЮАР.
 Клерк, Карл Александр (; 1709—1765) — шведский энтомолог и арахнолог.
 Клерк, Михель де (; 1884—1923, Амстердам) — нидерландский архитектор еврейского происхождения.
 Клерк, Мьялитьяна (род. 2001) — мадагаскарская горнолыжница.
 Клерк, Роб (род. 1955) — нидерландский шашист и шашечный тренер, международный гроссмейстер.
 Клерк, Фредерик Виллем де (, 1936—2021) — южноафриканский государственный и политический деятель, президент ЮАР в 1989—1994 годах.
 Клерк, Хосе Луис (род. 1958) — аргентинский профессиональный теннисист.
 Клерк, Чарльз (; 1741—1779) — английский моряк.

Иное 
 Клерк — десантный полигон ВС России в Приморском крае.
 Клерк — маленький ударный кратер в восточной части Моря Ясности на видимой стороне Луны.

См. также 
 Клерки (значения)